, también conocida como 'Dragon Ball Z: Un futuro diferente: Gohan y Trunks' en España y como 'Dragon Ball Z: Los Dos Guerreros del Futuro: Gohan y Trunks' en Hispanoamérica, es una OVA, que sirve como un episodio especial de la "Saga de los Androides" del anime Dragon Ball Z, esta ambientado entre los episodios 175 y 176, y fue estrenado el 24 de febrero del 1993.

Argumento 
En un futuro alternativo. Unos años después de la victoria de Goku contra Freezer, éste regresa a la Tierra y sucumbe a una enfermedad viral del corazón. La muerte de Goku (enfrente de las miradas atónitas de sus amigos), al ser el resultado de causas naturales, significa que ya no puede ser revivido con las Dragon Balls. Seis meses después, Piccoro, Vegeta, Krillin, Ten Shin Han, Yamcha y Chaoz son asesinados por el Androide N°17 y la Androide N°18. Con la muerte de Piccoro, el guardián de la Tierra, Kamisama, muere también y las Dragon Balls quedan inutilizadas de forma permanente, lo que hace imposible que nadie pueda ser revivido.

Trece años más tarde, los androides aterrorizan el planeta mientras que el único superviviente de la batalla, Gohan, intenta detenerlos repetidamente pero no lo consigue. Accede a entrenar a Trunks, (el hijo adolescente de Vegeta y Bulma), que está deseando ayudarle a derrotar a los androides. Gohan intenta provocar a Trunks lo suficiente como para desencadenar su transformación en Super Saiyajin, pero no lo consigue. Mientras los dos descansan de su entrenamiento, los androides atacan un parque de atracciones y Gohan los desafía una vez más. A pesar de ser un Super Saiyajin, Gohan se ve superado y Trunks acude en su ayuda. La Androide N°18 derrota fácilmente a Trunks obligando a Gohan a defenderlo. Mientras Gohan se esconde con su pupilo inconsciente en brazos, los androides, incapaces de encontrar sus objetivos, bombardean toda la zona con ráfagas de energía y se marchan. La pareja está a punto de morir y Gohan le da a Trunks su última Semilla del Hermitaño curativa para salvar su vida. Trunks se despierta y descubre que Gohan ha perdido su brazo izquierdo en el ataque y lo lleva a casa de Bulma, quien le salva la vida. Una vez curado, Gohan retoma el entrenamiento de Trunks. No mucho después, una enorme explosión estalla en una ciudad cercana. Aparentemente, Gohan permite que Trunks se una a él en la batalla esta vez, pero sin que Trunks lo sepa, Gohan lo golpea en la nuca y lo deja inconsciente, argumentando que Trunks es la última esperanza del futuro y que si muere en batalla con él, toda esperanza se habrá perdido y se marcha solo a enfrentarse a los androides. Gohan lucha ferozmente contra los androides, pero finalmente es superado y termina siendo asesinado por estos. Poco después Trunks despierta del golpe y se apresura a entrar en la ciudad para ayudar a Gohan, pero solo termina encontrando a su difunto maestro tendido boca abajo en la calle. Ante esta tragedia, Trunks se enfurece a tal grado que finalmente se transforma en un Super Saiyajin.

Tres años después de aquel día trágico, Trunks ayuda a Bulma a construir una máquina del tiempo cuando un aviso en la televisión indica que los androides están atacando una ciudad cercana. A pesar de las advertencias de Bulma, Trunks se enfrenta a ellos pero es fácilmente superado y derrotado, pero de alguna manera consigue sobrevivir. Despierta en su casa con su madre a su lado, y finalmente decide que la máquina del tiempo es su mejor esperanza para detener a los androides. Una vez curado, Trunks se prepara para partir con la medicina en la mano para curar la enfermedad del corazón del Goku del presente. Finalmente, viaja diecinueve años al pasado con la esperanza de cambiar su futuro.

En la escena entre créditos, Trunks llega al pasado, mata a Freezer y a King Cold, se encuentra con Goku y sus aliados, y surgen 17, 18 y Cell.

Reparto

Música 
Tema de apertura (opening)
 "CHA-LA HEAD-CHA-LA" por Hironobu Kageyama

Tema de cierre (ending)
  por Hironobu Kageyama & KŪKO (Waffle)

Referencias

Enlaces externos 

Películas de Dragon Ball
Anime de 1993
Películas de 1993